Gustaf Frederick Hjalmar Agner (1854 - 1898) foi um botânico sueco.

Ligações externas
  

Botânicos da Suécia